Командний чемпіонат світу із шахів 2005, що проходив з 1 по 11 листопада 2005 року в м.Беер-Шева (Ізраїль).
Переможцями чемпіонату стали шахісти збірної Росії.

Регламент 
 Команда складається з 6 гравців (2 запасні) та капітана (тренера).
 9 турів за круговою системою.
 Контроль часу: 100 хвилин на 40 ходів, 50 хвилин на 20 ходів + 10 хвилин до кінця партії, з додаванням 30 секунд за кожен зроблений хід починаючи з першого ходу.
 Розподіл місць:
 Найбільша кількість індивідуальних очок;
 Найбільша кількість матчевих очок;
 Особиста зустріч
 Особистий результат на вищих шахівницях:
 Перемога на 1-й шахівниці — 4 очки
 Перемога на 2-й шахівниці — 3 очки
 Перемога на 3-й шахівниці — 2 очки
 Перемога на 4-й шахівниці — 1 очко
 При нічиї очки будуть розділятися
 Якщо команди розділять призові місця, то між ними проводиться матч із швидких шахів (15 хвилин на партію).
 При нічийному результаті, проводиться жереб.

Розклад змагань 
 Ігрові дні: 1-5, 7-10 листопада 2005 року
 Вихідний день: 6 листопада 2005 року
 Початок партій 1-9 тур о 15-00 (UTC+3 — час місцевий);

Учасники 

 відсутній представник африканської зони.

Склади команд-учасників

Рух за турами

Турнірна таблиця

Індивідуальні нагороди 
 Перша шахівниця:

 Петро Свідлер () — 71,4 % (5 з 7 очок)
 Бу Сянчжі () — 62,5 % (5 з 8 очок)
 Левон Аронян () — 62,5 % (5 з 8 очок)
 Друга шахівниця:
 Руслан Пономарьов () — 70,0 % (3½ з 5 очок)
 Ілля Смірін () — 70,0 % (3½ з 5 очок)
 Чжан Пенсян () — 58,3 % (3½ з 6 очок)
 Третя шахівниця:

 Олександр Грищук () — 64,3 % (4½ з 7 очок)
 Карен Асрян () — 64,3 % (4½ з 7 очок)
 Ні Хуа () — 62,5 % (5 з 8 очок)
 Четверта шахівниця:
 Олександр Морозевич ()  — 78,6 % (5½ з 7 очок)
 Чжан Чжун () — 71,4 % (5 з 7 очок)
 Борис Аврух () — 50,0 % (3 з 6 очок)
 Хесус Ногейрас () — 50,0 % (3 з 6 очок)
 Перша резервна шахівниця:
 Євген Барєєв () — 91,7 % (5½ з 6 очок)
 Ільдар Ібрагімов ()  — 75,0 % (4½ з 6 очок)
 Вальтер Аренсібія () — 60,0 % (3 з 5 очок)
 Друга резервна шахівниця:
 Сергій Карякін () — 64,3 % (4½ з 7 очок)
 Ашот Анастасян ()  — 50,0 % (2½ з 5 очок)
 Сергій Еренбург () — 25,0 % (1 з 4 очок)
 Мераб Гагунашвілі () — 25,0 % (1 з 4 очок)

Шахісти з найкращим перфомансом 
 Євген Барєєв () — 2968 
 Петро Свідлер () — 2844 
 Олександр Морозевич () — 2806

Примітки

Посилання 
 6th World Team Chess Championship: Beer Sheva 2005  
 Alon Greenfeld's daily reports  

Шахові турніри 2005
Командний чемпіонат світу із шахів
Спорт в Ізраїлі
Листопад 2005